Термин цементовоз может означать:

 Автоцементовоз — машина для перевозки цемента на небольшие расстояния и средние (до 300 км)
 Цементовоз (судно)
 Цементовоз (вагон) — железнодорожный вагон для перевозки цемента